Чемпіонат Чорногорії з футболу 2012/2013 років (або Перша ліга) — 7-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Чорногорії. Стартував 11 серпня 2012 р. та тривав до 1 червня 2013 р.

Учасники та стадіони

Підсумкова турнірна таблиця 

|}
Позначення:
 1 Клуби «Будучност» та «Ґрбаль» не пройшли ліцензування в УЄФА на участь у Лізі Європи, їхнє місце зайняли клуби «Рудар» і «Младост».
 2 з клубу «Могрен» знято одне очко.

Стикові матчі 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Чорногорії на soccerway 

Чемпіонат Чорногорії з футболу
Чорногорія
Чорногорія